Gottstein ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Gottstein (1857–1941), deutscher Arzt, Epidemiologe und Hygieniker
 Anton Gottstein (1893–1982), tschechoslowakischer Skilangläufer
 Bruno Gottstein (* 1954), Schweizer Mikrobiologe und Veterinärmediziner
 Elias Gottstein (* 1990), deutscher Musiker, siehe Guaia Guaia
 Eugen Gottstein (1897–1978), deutscher Politiker (SPD)
 Eva Gottstein (* 1949), deutsche Kommunal- und Landespolitikerin
 Georg Gottstein (1868–1936), deutscher Chirurg
 Günter Gottstein (* 1944), deutscher Materialwissenschaftler
 Hans Gottstein (1887–1965), deutscher Unternehmer
 Heribert Gottstein (1920–2015), österreichischer Unternehmer
 Jacob Gottstein (1832–1895), deutscher Arzt und Laryngologe, Vater von Georg Gottstein
 Josef Gottstein († 2014), deutscher Unternehmer
 Klaus Gottstein (1924–2020), deutscher Physiker und Friedensforscher
 Leo Gottstein (1860–1922), deutscher Unternehmer
 Margit Gottstein (* 1960), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Moshe Goshen-Gottstein (1925–1991), deutscher Linguist, Professor für Semitische Linguistik und Biblische Philologie
 Reiner Gottstein (1910–1945), deutscher Polizeibeamter und SS-Führer
 Thomas Gottstein (* 1964), Schweizer Bankmanager
 Ulrich Gottstein (* 1926), deutscher Internist und Friedensaktivist